Порфирио Дијаз има више значења:

 Порфирио Дијаз
 Порфирио Дијаз (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Порфирио Дијаз (Санта Круз Ситла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Порфирио Дијаз, Ел Наранхал (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику